Peter Thomson est le nom de plusieurs personnalités, dont :

 Peter Thomson (né en 1948), diplomate fidjien et président de l'Assemblée générale des Nations unies ;
 Peter Thomson (1929-2018), golfeur australien ;
 Peter Thomson (né en 1965), pilote de rallyes canadien.